

Carriera

Club 
Nato a Levico Terme, nel 1960 inizia a giocare nel . Dopo appena un anno lascia i gialloblù per accasarsi con i  di Palermo in Prima Categoria. Dopo 3 anni si trasferisce nel 1965 al , con cui fa il suo esordio professionistico il 5 settembre 1965 contro il  in Serie B. Il 4 novembre seguente fa il suo esordio anche in Coppa Italia contro la . Dopo una prima stagione da titolare, nelle due annate successive trova meno spazio; nel 1968 con i rosanero vince il campionato di Serie B, ma non viene riconfermato nella massima serie. 

Conclude la sua esperienza con il Palermo con 30 presenze e senza reti messe a referto. In seguito si trasferisce in Australia dove gioca con la maglia dei .

Nazionale 
Nel 1974, due anni dopo il ritorno dal calcio, ritorna a giocare, unendosi alla rappresentativa statale del New South Wales, con la quale disputa due gare.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 1 luglio 1968.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Palermo: 1967-1968

Note

Collegamenti esterni 
 
Scheda su Calcio-seriea.net